Hyponephele fluminus är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1917. Hyponephele fluminus ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
fluminus